Ка́рус Евгений Виллиамович  (1 ноября 1918, Калуга — 8 сентября 1994, Москва) — советский геофизик, доктор физико-математических наук, профессор, член-корреспондент АН СССР, заслуженный деятель науки и техники РСФСР. Создатель научной школы геоакустики.

Биография 
Евгений Карус родился 1 ноября 1918 года в городе Калуге. После окончании Калужской средней школы № 5, в 1935 году поступил в Московский геологоразведочный институт, который успешно окончил в 1940-м, получив диплом инженера.

С 1939 года работал в ИФЗ им. О. Ю. Шмидта научным сотрудником, с 1951 по 1968 — заместитель директора.

В 1968—1978 гг., — директор «ВНИИ ядерной геофизики и геохимии», а с 1978 по 1986 — директор «ВНИИ геофизических методов разведки» и одновременно — генеральный директор НПО «Нефтегеофизика».

Преподаватель и заведующий кафедрой геофизических методов исследования земной коры, геологического факультета геологического факультета МГУ, где читал курсы лекций:
 «Комплексирование геофизических методов»;
 «Сейсморазведка»;
 «Введение в геофизику».

Специалист по применению метода геоакустики в поисках и разведке месторождений полезных ископаемых.

Скончался в городе Москве 8 сентября 1994 года, в возрасте 75-ти лет. Похоронен на Кунцевском кладбище.

Научный вклад 
Внёс значительный вклад в различные направления геофизики: теорию сейсмических и геоакустических исследований, комплексных геофизических исследований в целях изучения глубинных зон земной коры и закономерностей образования месторождений полезных ископаемых, изучению структуры ледового покрова и сейсмичности Антарктиды, прогнозированию землетрясений…

Евгению Виллиамовичу Карусу принадлежит научное открытие явления парагенезиса субвертикальных зонально-кольцевых геофизических, геохимических и биогеохимических полей в осадочном чехле земной коры.

На основе работ Каруса по теории высокочастотных сейсмических волн, впервые в мировой практике были открыты методы геоакустических исследований скважин для нефтегазовой разведки, поисков рудных тел в инженерной сейсморазведке.

Карус руководил работами по созданию первого в СССР сейсмографа с цифровой записью для наблюдений на Луне и проведением первых ядерно-физических исследований образцов лунного грунта методом инструментального активационного анализа, а также разработкой нового метода геофизических исследований, основанного на использовании стационарных гармонических колебаний (80—6000 колебаний в секунду), открывшего новые возможности изучения физ. свойств горных пород в естественных условиях.

В 1982 удостоен Государственной премии. Являлся научным редактором научного журнала «Геофизика» и горной энциклопедии по геофизическим методам разведки. Состоял членом редколлегий журналов «Советская геология», «Вестник МУ», «Изв. АН СССР. Физика Земли».

Награды и премии 
 Заслуженный деятель науки и техники РСФСР (1978);
 Государственная премия СССР (1982).

Библиография 
 Прогноз землетрясений (соавт., 1980),
 Геофизические и геохимические исследования глубинных зон земной коры (соавт., 1983),
 Межскважинное прозвучивание (соавт., 1986), учебное пособие «Краткий очерк глубинного строения земной коры платформенных областей Сибири» (соавт., 1990).
 и др…

Примечания

Литература

Ссылки 
 Биографические сведения на сайте «Летопись Московского университета»
 
 Библиография в информационной системе «История геологии и горного дела» РАН.

Геофизики России
Выпускники МГРИ-РГГРУ
Преподаватели геологического факультета МГУ
Похороненные на Кунцевском кладбище